Die Heineken Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis zum 13. Januar 2013 in Auckland stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Sydney die Apia International Sydney gespielt, die genau wie die Heineken Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Der letztjährige Sieger David Ferrer konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen. Im Duell der beiden Topgesetzten schlug er Philipp Kohlschreiber in zwei Sätzen mit 7:65 und 6:1. Ferrer konnte somit in Auckland bereits zum vierten Mal gewinnen, dreimal sogar hintereinander. Im Doppel gewann das österreichische Duo Oliver Marach und Alexander Peya das Turnier im letzten Jahr. In diesem Jahr gewannen Colin Fleming und Bruno Soares in zwei Sätzen gegen Johan Brunström und Frederik Nielsen. Für die beiden war es der erste gemeinsam Titel auf der ATP Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Heineken Open 2013 fand vom 5. bis zum 7. Januar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Heineken Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 53 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Auckland